Нуадібу - друге за чисельністю населення місто в Мавританії.
 Нуадібу (аеропорт) - міжнародний аеропорт.
 Рас-Нуадібу - півострів на заході Африки.